Az 1851-es londoni sakktorna volt a világ első nemzetközi sakkversenye, és az első, bár nem hivatalos világbajnokságnak tekinthető.

Az akkor ismert legerősebb 16 játékost hívták meg, köztük három magyart, akik a Párizs csapata ellen 1842–1846 között játszott levelezési sakkmérkőzésen aratott 2–0 arányú győzelmükkel érdemelték ki ezt az elismerést. Az 1848-as szabadságharc bukása után azonban Grimm Vince emigrálni kényszerült, török szolgálatba állt, és nem tudott részt venni a versenyen. Löwenthal János Jakab Amerikába vándorolt ki, és bár őt megtalálták, de a versenyre hosszú és viszontagságos hajóút után csak az utolsó pillanatban érkezett meg, és az első körben ki is esett. Szén József indult csak Magyarországról, és a valós erősorrend megállapítására alkalmatlan kieséses rendszerű lebonyolításnak köszönhetően a második körben összekerült a verseny későbbi győztesével, Adolf Anderssennel, és bár 2–1-re is vezetett, végül 4–2 arányban vereséget szenvedett, és nem jutott az elődöntőbe. Ezt követően már csak az ötödik helyért játszhatott, de további mérkőzéseit fölényesen nyerte 4–0-ra, illetve 4,5–0,5-re. Ő érte el a versenyen a legjobb százalékos eredményt.

A meghívottak között volt még két orosz mester, akik szintén nem tudtak részt venni, őket két gyengébb angol versenyzővel helyettesítették.

Az első fordulóban játszották az úgynevezett halhatatlan sakkjátszmát Anderssen és Kieseritzky között. A versenyt a porosz Anderssen nyerte.

Helyszín
Helyszínül a Londoni kristálypalota szolgált.

Mérkőzések

További játszmák
Az 5–8. helyért
Szén – Horwitz 4–0
Kennedy – Mucklow 4–0
Williams – Staunton 4½–3½ (Küzdelem a 3. és 4. helyért)
Szén – Capt. Kennedy 4½–½ (Küzdelem az 5. és 6. helyért)
Horwitz - Mucklow (Küzdelem a 7. és 8. helyért). Mucklow nem állt ki.

Jegyzetek

Források

1851